Дебелу () — село в Нарынском районе Нарынской области Киргизии. Административный центр Доболунского аильного округа.

Население в 2009 году составляло 1 254 человека.

Находится на берегу реки Нарын в непосредственной близости от Нарынской ГЭС–1, у подножия гор, на высоте 2241 м над уровнем моря.

Расположен в 19 км восточнее районного центра Нарын и в 205 км от железнодорожной станции Балыкчы.

Возникло в 1929 году. Местное население, в основном, занято в животноводстве.

Дебелу дословно означает холм.

В селе имеется средняя школа, общественный центр и библиотека, баня, медицинский пункт, 3 мельницы.

Установлен памятник погибшим во время Великой Отечественной войны.

Литература 
 «Кыргызстан». Улуттук энциклопедия: 3-том. Башкы ред. Асанов Ү. А., Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2011. ISBN 978-9967-14-074-5

Ссылки 
 

Населённые пункты Нарынского района